|-
|(105501)||2000 QA232|| align=right|16,0|| align=right|2,981|| align=right|0,248|| align=right|7,59|| align=right|5,146||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105502)||2000 QN250|| align=right|15,0|| align=right|2,966|| align=right|0,117|| align=right|11,68|| align=right|5,107||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105503)||2000 RG1|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,211|| align=right|1,76|| align=right|3,568||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105504)||2000 RX2|| align=right|13,4|| align=right|3,155|| align=right|0,175|| align=right|26,88|| align=right|5,604||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105505)||2000 RK3|| align=right|14,3|| align=right|3,011|| align=right|0,184|| align=right|1,47|| align=right|5,224||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105506)||2000 RO3|| align=right|14,2|| align=right|2,950|| align=right|0,121|| align=right|19,44|| align=right|5,066||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105507)||2000 RZ6|| align=right|14,5|| align=right|3,025|| align=right|0,143|| align=right|13,26|| align=right|5,261||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105508)||2000 RA9|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,037|| align=right|10,97|| align=right|5,424||MBA||3. september 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(105509)||2000 RL9|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,212|| align=right|10,33|| align=right|3,716||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105510)||2000 RJ11|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,232|| align=right|3,02|| align=right|5,367||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105511)||2000 RF13|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,046|| align=right|17,23|| align=right|5,556||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105512)||2000 RJ14|| align=right|14,4|| align=right|3,020|| align=right|0,122|| align=right|8,79|| align=right|5,247||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105513)||2000 RL14|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,110|| align=right|7,80|| align=right|5,316||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105514)||2000 RO15|| align=right|14,4|| align=right|2,973|| align=right|0,128|| align=right|8,78|| align=right|5,127||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105515)||2000 RQ15|| align=right|15,2|| align=right|3,110|| align=right|0,079|| align=right|10,09|| align=right|5,484||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105516)||2000 RY15|| align=right|14,3|| align=right|2,748|| align=right|0,147|| align=right|7,40|| align=right|4,556||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105517)||2000 RA16|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,151|| align=right|12,76|| align=right|5,368||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105518)||2000 RP16|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,136|| align=right|12,54|| align=right|5,347||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105519)||2000 RP18|| align=right|13,9|| align=right|2,970|| align=right|0,045|| align=right|9,40|| align=right|5,118||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105520)||2000 RW22|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,148|| align=right|4,38|| align=right|5,561||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105521)||2000 RM24|| align=right|13,7|| align=right|3,150|| align=right|0,066|| align=right|26,72|| align=right|5,590||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105522)||2000 RH25|| align=right|13,9|| align=right|3,142|| align=right|0,203|| align=right|25,55|| align=right|5,569||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105523)||2000 RC26|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,161|| align=right|2,73|| align=right|3,511||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105524)||2000 RF26|| align=right|15,3|| align=right|2,993|| align=right|0,220|| align=right|10,19|| align=right|5,178||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105525)||2000 RL26|| align=right|15,2|| align=right|2,967|| align=right|0,184|| align=right|12,65|| align=right|5,110||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105526)||2000 RQ26|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,201|| align=right|8,52|| align=right|4,541||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105527)||2000 RW26|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,123|| align=right|8,82|| align=right|5,136||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105528)||2000 RZ26|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,129|| align=right|6,18|| align=right|3,588||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105529)||2000 RG27|| align=right|14,0|| align=right|2,980|| align=right|0,064|| align=right|9,21|| align=right|5,143||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105530)||2000 RM27|| align=right|14,8|| align=right|2,994|| align=right|0,105|| align=right|8,54|| align=right|5,181||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105531)||2000 RR28|| align=right|14,6|| align=right|3,107|| align=right|0,043|| align=right|8,92|| align=right|5,475||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105532)||2000 RA29|| align=right|15,2|| align=right|3,017|| align=right|0,110|| align=right|8,78|| align=right|5,240||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105533)||2000 RB29|| align=right|14,3|| align=right|2,979|| align=right|0,075|| align=right|9,09|| align=right|5,142||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105534)||2000 RC29|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,067|| align=right|9,16|| align=right|5,159||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105535)||2000 RT32|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,190|| align=right|7,31|| align=right|5,652||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105536)||2000 RG37|| align=right|15,7|| align=right|1,936|| align=right|0,062|| align=right|20,13|| align=right|2,693||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105537)||2000 RH37|| align=right|16,6|| align=right|1,864|| align=right|0,102|| align=right|23,09|| align=right|2,545||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105538)||2000 RF39|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,132|| align=right|12,69|| align=right|5,606||MBA||5. september 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(105539)||2000 RJ39|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,189|| align=right|16,23|| align=right|5,492||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105540)||2000 RH40|| align=right|14,0|| align=right|2,795|| align=right|0,162|| align=right|8,38|| align=right|4,671||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105541)||2000 RL40|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,054|| align=right|12,95|| align=right|5,140||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105542)||2000 RR40|| align=right|13,9|| align=right|2,975|| align=right|0,049|| align=right|9,54|| align=right|5,131||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105543)||2000 RW40|| align=right|14,2|| align=right|2,984|| align=right|0,086|| align=right|9,92|| align=right|5,155||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105544)||2000 RC41|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,191|| align=right|6,28|| align=right|3,596||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105545)||2000 RY41|| align=right|14,1|| align=right|2,980|| align=right|0,120|| align=right|8,94|| align=right|5,144||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105546)||2000 RM44|| align=right|16,0|| align=right|1,893|| align=right|0,100|| align=right|20,15|| align=right|2,603||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105547)||2000 RX44|| align=right|14,2|| align=right|3,102|| align=right|0,223|| align=right|10,15|| align=right|5,463||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105548)||2000 RF45|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,156|| align=right|11,38|| align=right|5,619||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105549)||2000 RJ45|| align=right|14,7|| align=right|2,857|| align=right|0,142|| align=right|14,91|| align=right|4,829||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105550)||2000 RY45|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,146|| align=right|9,50|| align=right|5,199||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105551)||2000 RW46|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,083|| align=right|7,92|| align=right|3,692||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105552)||2000 RR49|| align=right|13,4|| align=right|3,216|| align=right|0,258|| align=right|24,66|| align=right|5,767||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105553)||2000 RA50|| align=right|13,0|| align=right|3,197|| align=right|0,028|| align=right|22,99|| align=right|5,716||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105554)||2000 RJ53|| align=right|13,8|| align=right|3,047|| align=right|0,218|| align=right|8,79|| align=right|5,318||MBA||5. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(105555)||2000 RK53|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,174|| align=right|12,34|| align=right|5,376||MBA||5. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(105556)||2000 RU53|| align=right|16,7|| align=right|1,894|| align=right|0,075|| align=right|19,94|| align=right|2,606||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105557)||2000 RZ53|| align=right|15,0|| align=right|3,117|| align=right|0,136|| align=right|7,16|| align=right|5,502||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105558)||2000 RK54|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,062|| align=right|8,73|| align=right|5,369||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105559)||2000 RN54|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,133|| align=right|10,01|| align=right|5,359||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105560)||2000 RA56|| align=right|15,4|| align=right|2,938|| align=right|0,103|| align=right|1,49|| align=right|5,035||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105561)||2000 RB56|| align=right|14,8|| align=right|3,142|| align=right|0,068|| align=right|8,70|| align=right|5,569||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105562)||2000 RS57|| align=right|15,8|| align=right|2,177|| align=right|0,083|| align=right|8,20|| align=right|3,212||MBA||7. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105563)||2000 RY58|| align=right|17,6|| align=right|2,143|| align=right|0,017|| align=right|2,52|| align=right|3,137||MBA||7. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105564)||2000 RR60|| align=right|13,2|| align=right|3,081|| align=right|0,120|| align=right|12,21|| align=right|5,406||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105565)||2000 RA61|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,275|| align=right|10,59|| align=right|5,357||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105566)||2000 RQ63|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,089|| align=right|7,07|| align=right|5,461||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105567)||2000 RG64|| align=right|14,6|| align=right|3,155|| align=right|0,214|| align=right|17,89|| align=right|5,603||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105568)||2000 RN64|| align=right|15,2|| align=right|2,855|| align=right|0,079|| align=right|2,09|| align=right|4,823||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105569)||2000 RB65|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,155|| align=right|14,69|| align=right|4,833||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105570)||2000 RP66|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,232|| align=right|8,32|| align=right|3,554||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105571)||2000 RT67|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,163|| align=right|5,46|| align=right|3,573||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105572)||2000 RQ68|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,157|| align=right|11,67|| align=right|3,663||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105573)||2000 RF70|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,258|| align=right|8,41|| align=right|5,445||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105574)||2000 RZ70|| align=right|15,5|| align=right|2,841|| align=right|0,144|| align=right|11,04|| align=right|4,788||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105575)||2000 RJ71|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,191|| align=right|6,71|| align=right|3,477||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105576)||2000 RM72|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,253|| align=right|8,19|| align=right|5,443||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105577)||2000 RP74|| align=right|13,9|| align=right|3,483|| align=right|0,095|| align=right|8,91|| align=right|6,498||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105578)||2000 RE75|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,166|| align=right|6,98|| align=right|3,248||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105579)||2000 RE77|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,272|| align=right|1,83|| align=right|3,527||MBA||8. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(105580)||2000 RN78|| align=right|15,6|| align=right|2,964|| align=right|0,111|| align=right|11,23|| align=right|5,102||MBA||8. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105581)||2000 RW80|| align=right|14,4|| align=right|3,070|| align=right|0,098|| align=right|10,48|| align=right|5,378||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105582)||2000 RC82|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,176|| align=right|12,62|| align=right|4,652||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105583)||2000 RU82|| align=right|13,8|| align=right|3,137|| align=right|0,123|| align=right|12,79|| align=right|5,555||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105584)||2000 RV82|| align=right|14,3|| align=right|3,039|| align=right|0,106|| align=right|8,74|| align=right|5,298||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105585)||2000 RM83|| align=right|14,4|| align=right|3,225|| align=right|0,106|| align=right|9,59|| align=right|5,792||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105586)||2000 RB85|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,184|| align=right|2,45|| align=right|5,399||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105587)||2000 RM85|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,101|| align=right|4,64|| align=right|4,565||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105588)||2000 RT85|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,103|| align=right|1,85|| align=right|5,316||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105589)||2000 RV85|| align=right|16,0|| align=right|2,664|| align=right|0,136|| align=right|8,95|| align=right|4,348||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105590)||2000 RJ86|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,052|| align=right|9,51|| align=right|5,467||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105591)||2000 RL86|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,062|| align=right|9,94|| align=right|5,309||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105592)||2000 RK88|| align=right|14,7|| align=right|2,947|| align=right|0,071|| align=right|10,92|| align=right|5,059||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105593)||2000 RN88|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,071|| align=right|10,23|| align=right|5,487||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105594)||2000 RU88|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,067|| align=right|8,71|| align=right|5,526||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105595)||2000 RK89|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,086|| align=right|5,93|| align=right|3,521||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105596)||2000 RO89|| align=right|14,4|| align=right|2,817|| align=right|0,098|| align=right|7,92|| align=right|4,728||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105597)||2000 RA91|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,143|| align=right|25,48|| align=right|5,495||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105598)||2000 RD91|| align=right|13,6|| align=right|3,082|| align=right|0,204|| align=right|11,69|| align=right|5,409||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105599)||2000 RL91|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,182|| align=right|2,85|| align=right|3,309||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105600)||2000 RT91|| align=right|16,0|| align=right|2,164|| align=right|0,215|| align=right|5,14|| align=right|3,182||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105601)||2000 RZ91|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,140|| align=right|4,34|| align=right|5,258||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105602)||2000 RL93|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,045|| align=right|21,89|| align=right|4,472||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105603)||2000 RS93|| align=right|15,7|| align=right|2,815|| align=right|0,113|| align=right|6,99|| align=right|4,721||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105604)||2000 RR94|| align=right|14,8|| align=right|3,016|| align=right|0,145|| align=right|9,31|| align=right|5,237||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105605)||2000 RJ95|| align=right|16,5|| align=right|2,159|| align=right|0,159|| align=right|3,17|| align=right|3,171||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105606)||2000 RV95|| align=right|14,6|| align=right|3,044|| align=right|0,133|| align=right|6,17|| align=right|5,310||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105607)||2000 RY95|| align=right|17,1|| align=right|2,150|| align=right|0,147|| align=right|2,53|| align=right|3,153||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105608)||2000 RY96|| align=right|14,6|| align=right|2,737|| align=right|0,244|| align=right|15,67|| align=right|4,527||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105609)||2000 RB98|| align=right|14,1|| align=right|3,038|| align=right|0,098|| align=right|14,90|| align=right|5,293||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105610)||2000 RG98|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,094|| align=right|12,26|| align=right|5,402||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105611)||2000 RL98|| align=right|14,3|| align=right|2,799|| align=right|0,143|| align=right|12,74|| align=right|4,681||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105612)||2000 RT99|| align=right|14,3|| align=right|3,013|| align=right|0,106|| align=right|9,61|| align=right|5,230||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105613)||2000 RX100|| align=right|15,9|| align=right|1,923|| align=right|0,060|| align=right|17,58|| align=right|2,666||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105614)||2000 RT101|| align=right|13,9|| align=right|3,071|| align=right|0,114|| align=right|10,77|| align=right|5,381||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105615)||2000 RX101|| align=right|14,7|| align=right|2,933|| align=right|0,026|| align=right|10,90|| align=right|5,023||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105616)||2000 RF102|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,195|| align=right|9,21|| align=right|5,635||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105617)||2000 RJ102|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,126|| align=right|11,53|| align=right|5,102||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105618)||2000 RX102|| align=right|14,1|| align=right|3,244|| align=right|0,052|| align=right|14,79|| align=right|5,841||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105619)||2000 RA104|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,040|| align=right|17,37|| align=right|5,518||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105620)||2000 RE104|| align=right|13,9|| align=right|3,079|| align=right|0,224|| align=right|14,06|| align=right|5,402||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105621)||2000 RG105|| align=right|15,8|| align=right|1,910|| align=right|0,035|| align=right|21,88|| align=right|2,639||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105622)||2000 RK105|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,181|| align=right|10,02|| align=right|5,158||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105623)||2000 SN1|| align=right|15,0|| align=right|1,953|| align=right|0,086|| align=right|18,32|| align=right|2,730||MBA||18. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105624)||2000 ST3|| align=right|14,1|| align=right|2,749|| align=right|0,231|| align=right|9,89|| align=right|4,556||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105625)||2000 SG4|| align=right|16,5|| align=right|2,248|| align=right|0,191|| align=right|5,27|| align=right|3,370||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105626)||2000 SW4|| align=right|16,8|| align=right|1,994|| align=right|0,076|| align=right|21,79|| align=right|2,815||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105627)||2000 SY4|| align=right|14,3|| align=right|3,211|| align=right|0,383|| align=right|23,53|| align=right|5,752||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105628)||2000 SG5|| align=right|16,4|| align=right|1,874|| align=right|0,114|| align=right|22,04|| align=right|2,566||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105629)||2000 SS5|| align=right|14,9|| align=right|3,039|| align=right|0,106|| align=right|12,10|| align=right|5,296||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105630)||2000 SZ5|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,039|| align=right|22,93|| align=right|5,612||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105631)||2000 SU7|| align=right|16,7|| align=right|2,219|| align=right|0,107|| align=right|5,02|| align=right|3,305||MBA||22. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105632)||2000 SQ8|| align=right|15,9|| align=right|2,698|| align=right|0,167|| align=right|4,84|| align=right|4,431||MBA||22. september 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(105633)||2000 SZ9|| align=right|15,8|| align=right|1,926|| align=right|0,075|| align=right|20,29|| align=right|2,673||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105634)||2000 SX12|| align=right|14,6|| align=right|2,926|| align=right|0,159|| align=right|2,47|| align=right|5,004||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105635)||2000 SN13|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,119|| align=right|6,73|| align=right|3,638||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105636)||2000 ST13|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,082|| align=right|8,80|| align=right|5,640||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105637)||2000 SC14|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,235|| align=right|4,10|| align=right|3,704||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105638)||2000 SK14|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,099|| align=right|11,99|| align=right|5,135||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105639)||2000 SL15|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,158|| align=right|15,84|| align=right|5,522||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105640)||2000 SP15|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,099|| align=right|5,82|| align=right|3,339||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105641)||2000 SH17|| align=right|14,2|| align=right|2,800|| align=right|0,115|| align=right|14,70|| align=right|4,685||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105642)||2000 SJ17|| align=right|14,2|| align=right|3,052|| align=right|0,052|| align=right|9,32|| align=right|5,332||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105643)||2000 SF18|| align=right|15,4|| align=right|3,124|| align=right|0,071|| align=right|8,90|| align=right|5,522||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105644)||2000 SY19|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,083|| align=right|8,60|| align=right|5,114||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105645)||2000 SQ20|| align=right|15,0|| align=right|2,946|| align=right|0,160|| align=right|4,38|| align=right|5,056||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105646)||2000 SL21|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,069|| align=right|4,19|| align=right|3,341||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105647)||2000 SL22|| align=right|14,6|| align=right|2,998|| align=right|0,066|| align=right|13,32|| align=right|5,189||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105648)||2000 SA23|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,187|| align=right|2,13|| align=right|3,577||MBA||25. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(105649)||2000 SQ23|| align=right|14,1|| align=right|3,165|| align=right|0,219|| align=right|28,03|| align=right|5,629||MBA||20. september 2000||Cordell-Lorenz||D. T. Durig; A. D. McDermott
|-
|(105650)||2000 SU23|| align=right|16,7|| align=right|1,939|| align=right|0,071|| align=right|22,18|| align=right|2,700||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105651)||2000 SF24|| align=right|16,6|| align=right|1,895|| align=right|0,020|| align=right|21,46|| align=right|2,607||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105652)||2000 SU24|| align=right|14,6|| align=right|3,056|| align=right|0,135|| align=right|9,51|| align=right|5,342||MBA||26. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(105653)||2000 SA26|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,100|| align=right|9,89|| align=right|5,121||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105654)||2000 SX26|| align=right|12,7|| align=right|5,270|| align=right|0,137|| align=right|4,84|| align=right|12,10||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105655)||2000 ST27|| align=right|14,3|| align=right|3,021|| align=right|0,035|| align=right|9,37|| align=right|5,250||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105656)||2000 SA28|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,151|| align=right|5,77|| align=right|5,720||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105657)||2000 SL28|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,135|| align=right|13,56|| align=right|5,306||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105658)||2000 SF29|| align=right|15,0|| align=right|2,965|| align=right|0,028|| align=right|13,18|| align=right|5,104||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105659)||2000 SV31|| align=right|15,8|| align=right|2,893|| align=right|0,033|| align=right|1,30|| align=right|4,921||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105660)||2000 SG32|| align=right|15,5|| align=right|2,838|| align=right|0,123|| align=right|2,80|| align=right|4,780||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105661)||2000 SO32|| align=right|15,4|| align=right|2,993|| align=right|0,125|| align=right|3,50|| align=right|5,177||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105662)||2000 SN36|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,044|| align=right|13,75|| align=right|4,614||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105663)||2000 SZ36|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,135|| align=right|5,17|| align=right|5,468||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105664)||2000 SL37|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,124|| align=right|3,61|| align=right|3,553||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105665)||2000 SQ37|| align=right|15,1|| align=right|3,074|| align=right|0,220|| align=right|10,01|| align=right|5,388||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105666)||2000 SS37|| align=right|15,1|| align=right|2,981|| align=right|0,047|| align=right|10,13|| align=right|5,146||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105667)||2000 SO38|| align=right|15,4|| align=right|3,121|| align=right|0,179|| align=right|5,37|| align=right|5,512||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105668)||2000 SW38|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,156|| align=right|4,90|| align=right|3,598||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105669)||2000 SW39|| align=right|15,8|| align=right|2,191|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|3,242||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105670)||2000 SK40|| align=right|14,5|| align=right|3,245|| align=right|0,151|| align=right|16,70|| align=right|5,845||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105671)||2000 SM40|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,232|| align=right|7,68|| align=right|3,845||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105672)||2000 SX40|| align=right|15,1|| align=right|2,869|| align=right|0,022|| align=right|2,55|| align=right|4,858||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105673)||2000 SL42|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,224|| align=right|13,67|| align=right|5,543||MBA||26. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(105674)||2000 SQ42|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,340|| align=right|22,32|| align=right|3,491||MBA||25. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105675)||2000 ST42|| align=right|15,5|| align=right|2,864|| align=right|0,053|| align=right|1,99|| align=right|4,847||MBA||26. september 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(105676)||2000 SM43|| align=right|16,0|| align=right|2,236|| align=right|0,104|| align=right|5,21|| align=right|3,344||MBA||23. september 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(105677)||2000 SN43|| align=right|15,1|| align=right|3,042|| align=right|0,063|| align=right|10,14|| align=right|5,304||MBA||23. september 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(105678)||2000 SM46|| align=right|15,1|| align=right|3,174|| align=right|0,189|| align=right|11,23|| align=right|5,654||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105679)||2000 SO46|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,043|| align=right|13,82|| align=right|4,412||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105680)||2000 SP46|| align=right|14,0|| align=right|2,693|| align=right|0,192|| align=right|11,95|| align=right|4,417||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105681)||2000 SR46|| align=right|13,8|| align=right|2,991|| align=right|0,076|| align=right|21,32|| align=right|5,173||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105682)||2000 SD47|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,119|| align=right|10,78|| align=right|4,502||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105683)||2000 SF48|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,162|| align=right|12,92|| align=right|4,584||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105684)||2000 SV48|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,092|| align=right|5,84|| align=right|3,407||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105685)||2000 SC51|| align=right|12,2|| align=right|5,250|| align=right|0,061|| align=right|15,58|| align=right|12,03||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105686)||2000 SG52|| align=right|14,9|| align=right|3,145|| align=right|0,122|| align=right|5,10|| align=right|5,578||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105687)||2000 SS55|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,197|| align=right|2,53|| align=right|5,330||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105688)||2000 SG57|| align=right|16,3|| align=right|2,153|| align=right|0,074|| align=right|3,55|| align=right|3,159||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105689)||2000 SX57|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,089|| align=right|9,83|| align=right|5,435||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105690)||2000 SA58|| align=right|15,5|| align=right|2,989|| align=right|0,166|| align=right|3,07|| align=right|5,167||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105691)||2000 SK60|| align=right|14,6|| align=right|3,091|| align=right|0,157|| align=right|0,52|| align=right|5,435||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105692)||2000 SL62|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,187|| align=right|0,29|| align=right|5,456||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105693)||2000 SU62|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,130|| align=right|5,76|| align=right|5,420||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105694)||2000 SV62|| align=right|11,9|| align=right|5,244|| align=right|0,107|| align=right|24,05|| align=right|12,01||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105695)||2000 SC63|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,205|| align=right|1,25|| align=right|3,630||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105696)||2000 SJ63|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,132|| align=right|2,64|| align=right|3,690||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105697)||2000 SV64|| align=right|16,3|| align=right|2,266|| align=right|0,084|| align=right|0,34|| align=right|3,411||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105698)||2000 SX64|| align=right|14,5|| align=right|3,181|| align=right|0,166|| align=right|10,94|| align=right|5,672||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105699)||2000 SH66|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,126|| align=right|1,86|| align=right|3,695||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105700)||2000 SK67|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,218|| align=right|3,86|| align=right|3,669||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105701)||2000 SS67|| align=right|14,9|| align=right|3,050|| align=right|0,075|| align=right|10,01|| align=right|5,326||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105702)||2000 SB68|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,230|| align=right|2,57|| align=right|3,815||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105703)||2000 SV68|| align=right|15,1|| align=right|2,915|| align=right|0,116|| align=right|1,79|| align=right|4,977||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105704)||2000 SF69|| align=right|15,4|| align=right|3,012|| align=right|0,192|| align=right|0,58|| align=right|5,226||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105705)||2000 SO69|| align=right|14,2|| align=right|3,186|| align=right|0,211|| align=right|6,09|| align=right|5,686||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105706)||2000 SR69|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,116|| align=right|16,18|| align=right|5,434||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105707)||2000 SL70|| align=right|14,8|| align=right|3,150|| align=right|0,156|| align=right|6,15|| align=right|5,590||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105708)||2000 SB71|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,192|| align=right|2,40|| align=right|5,454||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105709)||2000 SH71|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,117|| align=right|4,83|| align=right|3,697||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105710)||2000 SA72|| align=right|15,0|| align=right|3,104|| align=right|0,191|| align=right|5,75|| align=right|5,467||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105711)||2000 SO73|| align=right|15,2|| align=right|3,076|| align=right|0,210|| align=right|4,14|| align=right|5,393||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105712)||2000 SO74|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,107|| align=right|6,20|| align=right|3,839||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105713)||2000 SR74|| align=right|13,1|| align=right|3,183|| align=right|0,117|| align=right|13,40|| align=right|5,679||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105714)||2000 SP75|| align=right|15,2|| align=right|3,174|| align=right|0,178|| align=right|6,01|| align=right|5,653||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105715)||2000 SQ75|| align=right|15,0|| align=right|2,842|| align=right|0,193|| align=right|12,61|| align=right|4,791||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105716)||2000 SZ75|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,108|| align=right|12,64|| align=right|5,614||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105717)||2000 SM76|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,174|| align=right|4,85|| align=right|3,635||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105718)||2000 SN77|| align=right|16,1|| align=right|2,845|| align=right|0,057|| align=right|0,88|| align=right|4,798||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105719)||2000 SO77|| align=right|15,8|| align=right|2,919|| align=right|0,095|| align=right|1,15|| align=right|4,986||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105720)||2000 SR79|| align=right|12,4|| align=right|5,277|| align=right|0,054|| align=right|9,83|| align=right|12,13||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105721)||2000 ST79|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,130|| align=right|5,64|| align=right|3,476||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105722)||2000 SF80|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,197|| align=right|1,84|| align=right|3,705||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105723)||2000 SH81|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,166|| align=right|7,86|| align=right|3,702||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105724)||2000 SN81|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,227|| align=right|2,38|| align=right|3,766||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105725)||2000 SS81|| align=right|14,3|| align=right|3,204|| align=right|0,160|| align=right|8,29|| align=right|5,735||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105726)||2000 SW81|| align=right|15,3|| align=right|2,909|| align=right|0,050|| align=right|2,13|| align=right|4,961||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105727)||2000 SG82|| align=right|14,7|| align=right|3,112|| align=right|0,135|| align=right|7,97|| align=right|5,488||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105728)||2000 SR82|| align=right|14,2|| align=right|3,185|| align=right|0,081|| align=right|16,40|| align=right|5,684||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105729)||2000 SE83|| align=right|15,2|| align=right|2,981|| align=right|0,221|| align=right|2,97|| align=right|5,147||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105730)||2000 SN83|| align=right|15,2|| align=right|3,083|| align=right|0,131|| align=right|17,95|| align=right|5,412||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105731)||2000 SU83|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,186|| align=right|3,13|| align=right|3,540||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105732)||2000 SX83|| align=right|15,3|| align=right|3,053|| align=right|0,082|| align=right|9,84|| align=right|5,334||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105733)||2000 SP84|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,172|| align=right|4,19|| align=right|3,345||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105734)||2000 SS84|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,084|| align=right|9,69|| align=right|5,374||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105735)||2000 SG85|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,116|| align=right|6,85|| align=right|3,567||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105736)||2000 SK86|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,089|| align=right|8,76|| align=right|4,249||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105737)||2000 SL88|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,094|| align=right|6,89|| align=right|3,462||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105738)||2000 SU88|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,108|| align=right|11,26|| align=right|5,472||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105739)||2000 SY88|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,066|| align=right|5,48|| align=right|3,695||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105740)||2000 SF89|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,185|| align=right|15,80|| align=right|4,630||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105741)||2000 SJ89|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,200|| align=right|16,09|| align=right|5,477||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105742)||2000 SH90|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,048|| align=right|21,08|| align=right|5,544||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105743)||2000 SA91|| align=right|13,3|| align=right|3,107|| align=right|0,087|| align=right|15,70|| align=right|5,475||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105744)||2000 SR91|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,125|| align=right|11,59|| align=right|5,464||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105745)||2000 SE92|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,054|| align=right|11,37|| align=right|4,628||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105746)||2000 SP92|| align=right|13,2|| align=right|5,267|| align=right|0,074|| align=right|19,88|| align=right|12,09||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105747)||2000 SA93|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,136|| align=right|16,05|| align=right|5,309||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105748)||2000 SG94|| align=right|14,2|| align=right|3,064|| align=right|0,096|| align=right|10,70|| align=right|5,362||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105749)||2000 SK94|| align=right|14,6|| align=right|3,023|| align=right|0,097|| align=right|8,99|| align=right|5,255||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105750)||2000 SY94|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,132|| align=right|5,65|| align=right|3,647||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov